Ceratobasidiales är en ordning av svampar. Ceratobasidiales ingår i klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Ceratobasidiales